Il National Invitation Tournament 1983 fu la 46ª edizione del torneo. Venne vinto dalla California State University, Fresno; il miglior giocatore fu Ron Anderson.

Squadre

Risultati

Prima fase

Fase finale

Squadra vincitrice  

Allenatore: Boyd Grant
Vice-allenatori: Jim Thrash, Ron Adams, Fred Litzenberger
Preparatore atletico: Ed Ferreira

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1983
1983